Krabbesholm kan henvise til flere steder i Danmark:
 Krabbesholm (Skive), en herregård beliggende i købstaden Skive i Midtjylland. Herregården huser i dag en højskole.
 Krabbesholm (Gershøj Sogn), en herregård beliggende i Hornsherred nordvest for Roskilde.